Der Aberdeenshire Cup (offiziell Aberdeenshire & District F.A. Challenge Cup) ist ein jährlich stattfindender Fußball-Pokalwettbewerb, an dem die Mitgliedsvereine der Aberdeenshire and District Football Association teilnahmeberechtigt sind. Die erste Austragung des Wettbewerbs fand 1887 statt. Rekordsieger ist der FC Aberdeen mit 35 Siegen, der Klub nahm allerdings nur unregelmäßig mit dem Reserveteam am Wettbewerb teil. Die drei Fusionsvereine des FC Aberdeen (Aberdeen, Orion und Victoria United) gewannen zudem sämtliche 16 Austragung des Wettbewerbs bis zur Fusion 1903.

Bisherige Pokalsieger

Weblinks 
 Übersichtsseite bei der Aberdeenshire & District FA
 Eintrag im Scottish Football Historical Archive

Fußballwettbewerb in Schottland